FWK steht für:
 FC Würzburger Kickers, einem Fußballverein aus Würzburg
 Fernwärmekraftwerk
 Festungswachtkorps, eine ehemalige Berufsformation der Schweizer Armee
 Freie Wettkampfklasse, siehe Klasseneinteilung im Sport
 Freie Wähler Köln, eine Partei

FwK stehe für:
 Feuerwehrkran

Abkürzung